Miejscowości w USA:
 Mattoon – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 Mattoon – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
Gminy w USA:
 Mattoon (ang. Mattoon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Coles